Николай Тузов:
 Тузов, Николай Иванович (1901—1970) — советский военный деятель, полковник.
 Тузов, Николай Иосифович (1923—2002) — Герой Советского Союза.
 Тузов, Николай Яковлевич (1919—1999) — генерал-майор ВВС, Герой Советского Союза.